«Winfield» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Winfield, ciudad en el estado de Alabama;
 Winfield, municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Winfield, municipio en el estado de Illinois:
 Winfield, villa en Illinois;
 Winfield, municipio en el estado de Indiana:
 Winfield, pueblo en Indiana;
 Winfield, municipio en el estado de Iowa:
 Winfield, ciudad en Iowa;
 Winfield, municipio en el estado de Kansas:
 Winfield, ciudad en Kansas;
 Winfield, municipio en el estado de Míchigan;
 Winfield, municipio en el estado de Minnesota;
 Winfield, ciudad en el estado de Misuri;
 Winfield, municipio en el estado de Nueva Jersey;
 Winfield, pueblo en el estado de Nueva York;
 Winfield, municipio en el estado de Pensilvania:
 Winfield, lugar designado por el censo en Pensilvania;
 Winfield, pueblo en el estado de Tennessee;
 Winfield, ciudad en el estado de Texas;
 Winfield, pueblo en el estado de Virginia Occidental;
 Winfield, pueblo en el estado de Wisconsin.

Personajes 
Nombre propio Winfield
 Winfield Scott (1786-1866), diplomático y general del ejército de los Estados Unidos;

Apellido Winfield
 Chuck Winfield (1943-), trompetista estadounidense;
 Franklin Winfield Woolworth (185-1919), comerciante estadounidense;
 Paul Winfield (1939-2004), actor estadounidense; o
 Willard Winfield Rowlee (1861-1923), botánico y profesor estadounidense.